DeMatteis est le nom de famille de
 Bernard Dematteis (né en 1986), athlète italien, frère jumeau de Martin
 John Marc DeMatteis (né en 1953), scénariste de bandes dessinées
 Lou Dematteis (en), photographe américain
 Martin Dematteis (né en 1986), athlète italien, frère jumeau de Bernard
 Miculà Dematteis (né en 1983), cycliste italien
 Susan DeMattei (en) (né en 1962), cycliste
 Brigitte Dematteis Auteure de deux ouvrages et Paysagiste dans le sud de la France depuis 1989
 
Homonymie de patronyme